Musical é um adjetivo de música. Pode também se referir a:

 Teatro musical - uma apresentação ao vivo no teatro onde o drama avança através de música, canções ou (em alguns casos) a dança.
 Filme musical - o análogo cinematográfico do teatro musical.
 Musical.ly, aplicativo de rede social para criação de vídeos, mensagens e transmissão ao vivo.

Programas de televisão
Musical (TV Guaíba)
Musical dos Desafios